Александровский костёл (Киев) — католический собор в Киеве.
 Александровский костёл (Киров) — католический храм в городе Киров.